Hammermann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hammermann (1907–1994), auch: Anja Hammermann, österreich-ungarische, später israelische Ärztin und Widerstandskämpferin
 Gabriele Hammermann (* 1962), deutsche Historikerin
 Bernd Hammermann (* 1964), liechtensteinischer Jurist und EFTA-Richter

Hammermann steht für

 Arbeiterstandbild (Hannover), 1941 vor der Maschinenfabrik Hanomag aufgestellte Kolossalstatue

Siehe auch:
 Hammering Man, Kunstwerk des US-amerikanischen Künstlers Jonathan Borofsky in verschiedenen Städten der Welt